HMS Marlborough ha sido el nombre utilizado por seis navíos de guerra de la Royal Navy  en honor a John Churchill,  primer duque de Marlborough:
 fue un navío de línea renombrado Marlborough en 1706. Luchó en la Guerra de los Siete Años, estuvo presente en la escuadra que bajo el mando de Sir George Pocock capturó La Habana en 1762. Se hundió en el mar en 1762.
 fue un navío de línea construido en 1767. Luchó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue gravemente dañado en el Glorioso Primero de Junio en 1794, y se hundió en 1800.
 fue navío botado en 1807 y desguazado en 1835.
 fue navío de hélice construido en 1855, renombrado Vernon II en 1904, se hundió rumbo al desguace en 1924.
 fue un acorazado de clase Iron Duke construido en 1912 que luchó en la Batalla de Jutlandia en 1916 y fue dado de baja en 1932. Este buque, evacuó a los miembros supervivientes de la familia Romanov de la península de Crimea durante la  Guerra Civil Rusa.
 es una fragata del Tipo 23 botada en 1989.

Nombres de buques británicos